

Условные обозначения

Класс «А». Высшая группа

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин (до ноября), змс, зтр СССР Анатолий Тарасов (с ноября).
Тренер: змс Константин Локтев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: змс Юрий Волков.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Николай Пучков.
Тренер: мс Валерий Шилов.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: змс Борис Майоров.
Тренер: мс Юрий Глухов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Александр Прилепский (до апреля), мс, зтр СССР Борис Кулагин (с апреля).

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.
Тренер: мс Геннадий Крутов.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров.
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Виталий Стаин.
Тренер: мс Владимир Елизаров.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1970-1971. Справочник-календарь. Ленинград. 1970 г.
 Хоккейный календарь 70-71. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1970 г.
 Хоккей 70/71. Календарь-справочник. Москва. Изд. ФиС. 1970 г.
 Хоккей. 1971-1972. Справочник-календарь. Ленинград. 1971 г.
 Хоккейный календарь 71-72. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1971 г.
 Хоккей 71/72. Календарь-справочник. Москва. Изд. ФиС. 1971 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой